Le nom Heflin peut désigner :
 Heflin, ville américaine de l'Alabama ;
 Heflin, ville américaine de Louisiane ;
 Howell Heflin (1921-2005), homme politique américain ;
 Van Heflin (1910-1971), acteur américain.

Homonymie de patronyme